Zenless Zone Zero (. буквально: Абсолютно Мертвая Зона) — предстоящая ролевая игра в жанре городского фэнтези, разрабатываемая HoYoverse. В будущем ожидается на Андроид, iOS, и ПК.

Действие игры происходит в постапокалиптическом футуристичном мегаполисе, известном как Нью Эриду. Сущности, известные как Эфириалы, появились в мире людей через так называемые Холлоу. Холлоу нанесли большой ущерб человечеству, уничтожив большинство людей. Тем не менее, группа выживших сформировала пристанище под названием Нью Эриду и освоив технологии Эфира, Нью Эриду начал стремительно развиваться, став лучшим городом в мире!

Геймплей 
Игрок берет на себя роль Прокси, который изучает Холлоу. По мере прохождения игроку станет доступно больше персонажей в команду, а также больше геймплейных возможностей.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Игры для iOS
Игры для Android
Игры для Windows
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Action/RPG
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Игры на движке Unity
Компьютерные игры в разработке